Fleurac (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Fleurac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes